Hiroaki Tajima (Shizuoka, 27 juni 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Hiroaki Tajima speelde tussen 1993 en 2003 voor Shimizu S-Pulse, Honda, Yokohama FC en Sagawa Express Tokyo.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer